Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'Open d'Australie 2021 se déroule du 10 au  à Doha.

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Contexte 
L'organisation de l'Open d'Australie annonce en fin d'année 2020 que les qualifications du Grand Chelem auraient lieu à Doha pour les hommes. Cela est dû à l'épidémie de coronavirus qui oblige les joueurs à respecter une quatorzaine à l'entrée d'Australie.

Primes et points 

 Un joueur issue des qualifications reçoit les points ATP de son dernier tour du tableau principal plus 25 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Frederico Ferreira Silva
  Carlos Alcaraz
  Aslan Karatsev
  Serhiy Stakhovsky
  Elias Ymer
  Quentin Halys
  Kimmer Coppejans
  Michael Mmoh
  Tomáš Macháč
  Mario Vilella Martínez
  Viktor Troicki
  Roman Safiullin
  Botic van de Zandschulp
  Bernard Tomic
  Henri Laaksonen
  Maxime Cressy

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'Open d'Australie 2021
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel

2021
Tennis masculin en 2021
Open d'Australie